Il Solopaca rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Benevento.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosa più o meno intenso.
odore: delicato, caratteristico.
sapore: fragrante, asciutto, talvolta vivace.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Benevento
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico